Камэи () — японская фамилия. Известные носители:

 Камэи, Фумио (1908—1987) — японский кинорежиссёр.
 Камэи, Эри (род. 1988) — японская поп-певица.